Десять литовских литов () ― денежная банкнота национальной валюты Литвы.

Купюра имеет размер 135х65 мм, как и все банкноты Литвы (за исключением 500 литов). На банкноте в десять литов изображён полёт самолёта «Литуаника» и лётчики Стяпонас Дарюс и Стасис Гиренас.

История 
Банкнота выпускалась в разных сериях четыре раза (дважды в 1993 году, по одному разу в 1997 и 2001 годах).

С 2007 года банкнота в десять литов стала литовской банкнотой с наименьшим номиналом, поскольку банкноты в один, два и пять литов вышли из обихода.

Дизайн 
Банкнота в десять литов имеет тёмно-синюю цветовую гамму.

На аверсе банкноты на левой стороне присутствует большое число 10 и надпись Lietuvos banko valdybos pirmininkas (Председатель Национального банка Литвы). На реверсе в правом верхнем углу изображён герб Литвы.

Элементы защиты 
Список элементов защиты :
 Когда банкноты наклоняют к свету под острым углом, справа от портретов видна надпись 10 LTL.
 Число 10, напечатанное дважды на защитной нити, также становится заметным при наклоне банкноты под острым углом.
 Бумага банкноты не флуоресцирует под ультрафиолетовым светом.
 Водяной знак ― государственный герб Литвы ― виден, когда банкнота находится под сильным освещением.
 Защитная нить флуоресцирует под ультрафиолетовым светом в цветах радуги.
 Опознавательный знак для слепых ― приподнятый равнобедренный треугольник.
 Рельефная печать портретов и надписей обеспечивает различимость купюры на ощупь.
 Повторяющийся микротекст 10 LTL, напечатанный между портретами и по их краям.
 Микротексты Lituanica и NR 688 E на изображении самолёта.
 Контур цифры 10 на аверсе флуоресцирует под ультрафиолетовым светом в коричневом и жёлтом цветах.

Примечания 

Банкноты Литвы